Biertonne steht für:

 Biertonne (Einheit), historisches Volumenmaß in Dänemark und Deutschland
 Biertonne, von Mitgliedern von Studentenverbindungen getragene Kopfbedeckung, siehe Studentenmütze #Biertonne